

Скурка — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Скурка — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства